Duschkin, Duschkina () ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Nikolajewitsch Duschkin (1904–1977), sowjetischer Architekt
 Iwan Iwanowitsch Duschkin (1905–1976), sowjetisch-russischer Generalmajor
 Natalja Olegowna Duschkina (* 1954), sowjetisch-russische Architektin, Architekturhistorikerin und Hochschullehrerin
 Samuel Dushkin (1891–1976) US-amerikanischer Stehgeiger